

Поддембиці — місто в Поддембицькому повіті Лодзинського воєводства
 Поддембиці — гміна в Поддембицькому повіті Лодзинського воєводства
 Поддембиці — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства